Розетка може да се отнася за:

 Розетка – форма на растеж на листата
 Розетка, розета – орнамент, например в:
 Розетен прозорец – вид стъклопис
 Розетка (гъба) (Cotylidia pannosa) – вид гъба

Вижте също 
 Розета (пояснение)